Алексей Пресняков:
 Пресняков, Алексей Ефимович (род. 1939) — советский футболист.
 Пресняков, Алексей Михайлович (род. 1930) — советский хозяйственный, государственный и политический деятель, Герой Социалистического Труда.